Good Hope je lahko:
Good Hope, Alabama
Good Hope, Gvajana
HMS Good Hope - plovilo/a Kraljeve vojne mornarice